Га́рріс () — патронімічне прізвище британського походження, бере початок від скороченої форми «син Гаррі» ().

Відомі носії

Б 
 Баррі Гарріс (;  1929) — американський джазовий піаніст.
 Бернард Ентоні Гарріс (;  1956) — астронавт НАСА.
 Біллі Гарріс (; 1935—2001) — колишній канадський хокеїст, центральний нападник.
 Біллі Гарріс (;  1952) — колишній канадський хокеїст, крайній нападник.
 Брендон Гарріс (;  1972) — програміст, співробітник Фонду Вікімедіа.

В 
 Вілсон Гарріс (; 1921—2018) — гаянський письменник.
 Вуд Гарріс (; 1969) — американський актор.

Д 
 Дебора Тернер Гарріс (;  1951) — американська письменниця у жанрі фентезі.
 Девін Гарріс (;  1983) — американський професійний баскетболіст.
 Джаред Гарріс (;  1961) — британський актор.
 Джеймі Гарріс (; 1963) — британський актор.
 Джо Гарріс (;  1991) — американський баскетболіст, форвард і захисник.
 Джоан Гарріс (;  1964) — англійська письменниця.
 Джоель Чандлер Гарріс (; 1848—1908) — американський письменник, журналіст і фольклорист.
 Джордж Прайдо Роберт Гарріс (; 1775—1810) — австралійський дослідний і натураліст.
 Джонні Гарріс (;  1975) — канадський актор і комік.
 Джулі Гарріс (; 1925—2013) — американська актриса театру, кіно та телебачення.
 Дюк Гарріс (; 1942—2017) — канадський хокеїст.

Е 
 Ед Гарріс (;  1950) — американський актор.
 Едвард Гарріс (; 1799—1863) — американський фермер-коневод та орнітолог-аматор.
 Еммілу Гарріс (;  1947) — американська співачка, авторка пісень, гітаристка музики кантрі.
 Естель Гарріс (, уроджена — Нуссба́ум, ; 1928—2022) — американська акторка, акторка озвучення і комік.

З 
 Зелліг Гарріс (; 1909—1992) — американський лінгвіст, професор.

К 
 Кадім Гарріс (;  1993) — англійський футболіст, півзахисник.
 Калвін Гарріс (, уроджений — Адам Річард Вайлс, ;  1984) — шотландський автор-виконавець, продюсер, DJ.
 Камала Гарріс (;  1964) — американська юристка і політична діячка від Демократичної партії. Віцепрезидент США з 20 січня 2021 року.
 Керрі Гарріс (;  1949) — колишня австралійська тенісистка.
 Кітті Гарріс (; 1899—1966) — профспілкова діячка, відома своєю роботою на радянську розвідку у 1930-40-х роках.
 Клер Вінгер Гарріс (; 1891—1968) — рання письменниця-фантаст.

Л 
 Лушіус Гарріс (;  1970) — американський баскетболіст, захисник.

М 
 Малік Гарріс (;  1997) — німецький співак, репер та автор пісень.
 Марк Гарріс (;  1998) — валлійський футболіст.
 Мартін Гарріс (;  1969) — британський дипломат.
 Мая Гарріс (;  1967) — американська юристка, адвокатка державної політики та телевізійна коментаторка.
 Меґ Гарріс (;  2002) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2020), чемпіонка світу (2022).
 Мері Гарріс (, відома як Мама Джонс, ; 1830 або 1837—1930) — американська громадська та профспілкова діячка.
 Мілдред Гарріс (; 1901—1944) — американська акторка німого кіно, перша дружина Чарлі Чапліна.

Н 
 Наомі Гарріс (;  1976) — британська акторка.
 Ніл Патрік Гарріс (;  1973) — американський актор, співак та ілюзіоніст.

О 
 Отіс Гарріс (; 1982) — американський легкоатлет, що спеціалізується на спринті, олімпійський чемпіон (2004).

П 
 Пол Персі Гарріс (; 1868—1947) — американець, адвокат, заснував у 1905 році Rotary International.

Р 
 Рейчел Гарріс (;  1968) — американська акторка і комік.
 Річард Гарріс (; 1930—2002) — ірландський актор і музикант, лауреат премій «Греммі» (1974) і «Золотого глобуса» (1968).
 Роберт Гарріс (;  1957) — англійський письменник, журналіст.
 Розмарі Гарріс (;  1927) — британська акторка, лауреат премій «Золотий глобус» (1978), «Еммі» (1974), «Тоні» (1966).
 Рональд Гарріс (; 1947—1980) — американський професійний боксер, що виступав у напівсередній вазі, олімпійський медаліст (1964).
 Ронні Гарріс (;  1948) — американський боксер, олімпійський чемпіон (1968).

С 
 Сем Гарріс (;  1967) — американський публіцист, цікавиться філософією, релігією та нейробіологією.
 Сідні Джастін Гарріс (; 1917—1986) — американський журналіст.
 Смокі Гарріс (; 1890—1974) — канадський хокеїст.
 Стів Гарріс (; 1956) — англійський бас-гітарист, засновник і автор пісень гурту «Iron Maiden».

Т 
 Тед Гарріс (;  1936) — канадський хокеїст.
 Тімоті Гарріс (;  1964) — політичний діяч Сент-Кіттс і Невіс.
 Тобіас Гарріс (;  1992) — американський баскетболіст, форвард.
 Томас Гарріс (;  1940) — американський письменник, журналіст та сценарист.

Ф 
 Френк Гарріс (; 1855—1931) — ірландський редактор, романіст, автор оповідань, журналіст і видавець.

Ш 
 Шейкі Джейк Гарріс (, уроджений Джеймс Д. Гарріс, ; 1921—1990) — американський блюзовий музикант.
 Шон Гарріс (;  1966) — англійський актор.

Див. також 

 Гаррісон

Патронімічні прізвища